

Codici
 LUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luxi (Cina)

Persone
 Agnes Lum (1956) – ex modella statunitense
 Bertha Lum (1869-1954) – artista statunitense
 Ken Lum (1956) – artista canadese di origini cinesi
 Nora Lum, meglio noto con lo pseudonimo Awkwafina (1989) – rapper e attrice statunitense

Altro
 Lum - traslitterazione ufficiale di Lamù, personaggio del manga e anime omonimo (in originale Urusei yatsura)